A címke vagy cédula (label, tag) a következő dolgokra utalhat:

Informatikában
 tárolókötet címkéje
 címke (metaadat) (taggelés)
 hashtag
 HTML tag
 Tag URI, egyfajta egyedi azonosító protokoll
 Címkefelhő

Cédula 
 személyi igazolójegy (dögcédula)
 könyvtári cédula
 ruhacédula

Tag
 graffitiben egyfajta aláírás

Label

Egyéb
 fehérjecímke (:en:Protein tag)